O macOS High Sierra é a décima quarta versão do sistema operacional macOS da Apple. Foi lançado em 25 de setembro de 2017 e é sucessor do macOS Sierra.

Algumas das principais mudanças e melhorias introduzidas no macOS High Sierra incluem um novo sistema de arquivos (APFS), suporte para HEVC (High Efficiency Video Coding) e HEIF (High Efficiency Image Format), melhorias no aplicativo Fotos, melhorias na Siri, suporte para realidade virtual, melhorias na segurança e muito mais.

Os requisitos de sistema para rodar o macOS High Sierra são:

Um Mac compatível com High Sierra
2 GB de memória RAM
14,3 GB de espaço de armazenamento disponível (ou mais) para instalar o macOS High Sierra
Tela com resolução de 1280x800 ou superior
Os modelos de Mac compatíveis com o macOS High Sierra são:

MacBook (final de 2009 ou posterior)
MacBook Air (2010 ou posterior)
MacBook Pro (2010 ou posterior)
Mac mini (2010 ou posterior)
iMac (final de 2009 ou posterior)
Mac Pro (2010 ou posterior)
Além disso, para usar alguns recursos específicos, como a reprodução de conteúdo em HEVC, é necessário ter um Mac com processador Intel Core de sexta geração (ou posterior).

Quanto aos requisitos gerais, é necessário ter uma conta Apple ID para baixar o macOS High Sierra da Mac App Store e uma conexão com a internet para fazer o download. Também é importante fazer backup dos seus arquivos antes de atualizar o sistema operacional, para evitar a perda de dados em caso de problemas durante o processo de atualização.

As informações sobre os requisitos de sistema para rodar o macOS High Sierra e os modelos de Mac compatíveis foram obtidas no site oficial da Apple: https://support.apple.com/pt-br/HT208969

As informações sobre os requisitos gerais para rodar o macOS High Sierra foram obtidas na mesma página de suporte da Apple: https://support.apple.com/pt-br/HT201475

As informações sobre o que é o macOS High Sierra, sua data de lançamento e suporte foram obtidas a partir de referências diversas, incluindo o site oficial da Apple (https://www.apple.com/macos/high-sierra/), a página da Wikipédia em inglês sobre o macOS High Sierra (https://en.wikipedia.org/wiki/MacOS_High_Sierra) e outras fontes de notícias e tecnologia.